De afdaling voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 21 februari 2018 in het Jeongseon Alpine Centre in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioenen waren de Zwitserse Dominique Gisin en de Sloveense Tina Maze.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Startlijst
  Uitslag

Vrouwen afdaling